Владимир Ломако: Ломако, Владимир Андреевич (1937—2021) — советский и украинский учёный-правовед.
 Ломако, Владимир Николаевич (род. 1969) — белорусский футболист.